Haushaltsware steht für:

 nichtelektrische Geräte, die in einem Privathaushalt zum Einsatz kommen, siehe  Haushaltsgeräte
 eine Warengruppe im Handel, in der Regel im Plural verwendet, siehe Haushaltsartikel
 ein Markenname des deutschen Zündwarenmonopols